IS-4 steht für:
 IS-4 (Panzer), ein schwerer sowjetischer Panzer
 Nikitin-Schewtschenko IS-4, ein sowjetisches Kampfflugzeug
 PZL Bielsko IS-4, ein polnisches Segelflugzeug
 , ISO-3166-2-Code der isländischen Region

IS004